Натуральне число 1275
 1275 рік до нашої ери
 1275 рік нашої ери